Адажио — многозначный термин:

 Адажио — медленный музыкальный темп.
 Адажио — объемный мультфильм режиссёра Гарри Бардина (2000).
 Адажио соль минор, более известное как «Адажио Альбинони» — классическое произведение для струнных инструментов и органа, созданное итальянским композитором Ремо Джадзотто.
 Адажио для струнного оркестра — музыкальное произведение Сэмюэля Барбера (1936).